Waterschap Rivierenland (Nederland), waterschap in de provincies Zuid-Holland, Gelderland, Noord-Brabant en Utrecht.
Waterschap Rivierenland (België), waterschap in de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.